Aion: The Tower of Eternity — jogo eletrônico
 Aion (Chrono Crusade) — personagem de anime

Música 
 Aion (banda japonesa)
 Aion (álbum de Aion)
 Aion (álbum de Dead Can Dance)

Aeon (gnosticismo)

Desambiguações de música